Pitágoras — filósofo e matemático grego (c. 570 a.C.-496 a.C.)
Pitágoras de Samos (escultor) — escultor Samiano
Pitágoras de Rhegion (escultor) — escultor grego
Pitágoras de Samos (boxeador) —  vencedor da boxe na 48a olimpíada (588 a.C.)
Pitágoras (liberto) —  liberto romano com quem o imperador Nero casou-se

Outros 
Faculdade Pitágoras
Viva Pitágoras
6143 Pythagoras

Desambiguações de antropônimos